Starhawk (née en 1951), écrivaine et militante américaine.
 Starhawk, super-héros créé par Marvel Comics.
 Starhawk, jeu vidéo de Cinematronics sorti en 1977.
 Starhawk, jeu vidéo de LightBox Interactive sorti en 2012.